Vlastnost soudržných zemin se určuje dle konzistenčních (Atterbergových) mezí.

Mez tekutosti 
Stanovuje se jako vlhkosti, kde se zemina ve speciálním přístroji (dle Casagrandeho) spojí na délku 10 mm při 25 úderech nebo vlhost, při které se speciální kuželník (Vasiljevův) zaboří vlastní vahou 10 mm.

Mez plasticity 
Stanovuje se jako vlhkost, při které se válečky zeminy o průměru 3 mm začnou rozpadávat na kousky 8 mm až 10 mm dlouhé.

Mez smrštění 
Stanovuje jako vlhkost, při které zemina už nemění svůj další objem.

Index plasticity
Ip=Wl-Wp

Literatura 

 

Inženýrská geologie
Pedologie
Zakládání staveb